Langhorne steht für:

 Langhorne (Pennsylvania), Ort im Bucks County
 Langhorne Manor (Pennsylvania), Borough im Bucks County
 Langhorne Creek, Ort in South Australia
 Langhorne Speedway, Rennstrecke in Pennsylvania

Langhorne ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Langhorne (1938–2017), US-amerikanischer Folkmusiker
 Crystal Langhorne (* 1986), US-amerikanische Basketballspielerin
 Nancy Witcher Langhorne, Geburtsname von Nancy Astor (1879–1964), britische Politikerin

Langhorne ist der Mittelname von:
 Samuel Langhorne Clemens, siehe Mark Twain (1835–1910)

Siehe auch:
 Langenhorn
 Longhorn